Рома́н Бе́рдников:
 Бердников, Роман Борисович (род. 1974) — российский военачальник, командующий 29-й общевойсковой армией с 2018 года, генерал-лейтенант.
 Бердников, Роман Сергеевич (род. 1992) — российский хоккеист.